Jeans steht für:
 Jeans, Hose aus Denim
 Jeansstoff, siehe Denim
 Jeans Team ist eine Musikgruppe
 Jeans (1998), indischer Spielfilm von S. Shankar
 Jeans (2001), deutscher Spielfilm von Nicolette Krebitz
 (2763) Jeans, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Jeans ist der Familienname folgender Personen:
 Constance Jeans (1899–1984), britische Schwimmerin 
 Isabel Jeans (1891–1985), britische Schauspielerin
 James Jeans (1877–1946), englischer Physiker, Astronom und Mathematiker
 Ursula Jeans (1906–1973), britische Schauspielerin.

Siehe auch:
 Jeans-Kriterium, Rayleigh-Jeans-Gesetz